Torunsky ist der Familienname folgender Personen:

 João Torunsky (* 1956), Erzoberlenker der Christengemeinschaft
 Vera Torunsky (* 1960), deutsche Historikerin